USS Shaw ist der Name folgender Zerstörer der United States Navy:

 USS Shaw (DD-68), in Dienst gestellt 1917, außer Dienst 1922, 1926 an die U.S. Coast Guard
 USS Shaw (DD-373), in Dienst gestellt 1936, außer Dienst 1945